Песма Евровизије 1993. било је 38. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 15. маја 1993. у Грин гленс арени у Милстриту, у Ирској. Био је то четврти пут да је Ирска домаћин такмичења. Са мање од 1500 становника, Милстрит представља најмањи град који је икада био домаћин Песме Евровизије.

Водитељ такмичења је била Фијонула Свини. Представница Ирске Нијам Каванаг је победила на такмичењу, освојивши 187 бодова. Занимљиво је то да су прве две пласиране земље биле исте као и 1992. године: Ирска и Уједињено Краљевство.

Квалификација за Милстрит 

Због распада Југославије и Совјетског савеза, ЕБУ је изашао у сусрет земљама које су желеле да се такмиче. По први пут, уведена је пре-квалификациона рунда, али само за земље које никада нису учествовале на такмичењу, у том случају, земље бивше Југославије као независне никада нису наступале раније. У том случају Босна и Херцеговина, Хрватска, Естонија, Мађарска, Румунија, Словачка и Словенија су се такмичиле на специјалном такмичењу названом Kvalifikacija za Millstreet. Такмичење се одржало у Студију 1 словеначке телевизије у Љубљани 3. априла 1993, под правило да прве три пласиране земље ће наступати на Песми Евровизије 1993. Због система суспендовања који је уведен већ следеће године, остале четири земље које се не квалификују добиће прилику да наступају на такмичењу 1994. године.

Резултати

Табела

Финале 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 1994. године.

Извођачи који су учествовали раније

Гласање

Извори 

Песма Евровизије 1993.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1993.